Jean Rey pode ser:
 Jean Rey, físico e químico francês;
 Jean Rey, político liberal belga;
 Jean Rey, nadador francês.

Desambiguação